Строк — фамилия. Известные носители:
 Строк, Джеральдин (более известна под фамилией Брукс; 1925—1977) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Строк, Оскар Давыдович (1893—1975) — латвийский, российский и советский композитор.
 Строк, Феликс Николаевич (1931—2022) — советский и российский дипломат.